Marisa steht für:

 Marisa, einen Namen
 Marisa (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Apfelschnecken (Ampullariidae)
 Merisa, eine Hirsebiersorte im Südsudan

Marisa steht für folgende Orte:
 Marissa (Israel), einen antiken Siedlungshügel in Israel 
 Marisa (Pantar), ein Dorf im Distrikt Pantar Barat Laut auf der Insel Pantar, Indonesien
 eine Insel im Alor-Archipel von Indonesien, siehe Kangge

Siehe auch:
 Lojas Marisa
 Marissa